Konica Minolta Dynax 5D — зеркальная цифровая камера, разработанная компанией Konica Minolta. На европейском рынке продавалась как Dynax 5D, на североамериканском — как Maxxum 5D, на азиатском — как Alpha Sweet Digital

После передачи фотобизнеса фирме Sony, на основе этой модели была представлена новая модель Sony Alpha A100.

Примечания

Ссылки 
 Техника. Тест: Цифра пять (журнал Foto&Video)

APS-C фотоаппараты
Цифрозеркальные фотоаппараты Konica Minolta
Фотоаппараты, появившиеся в 2005 году